Armagh – miasto w Irlandii Północnej, w hrabstwie Armagh
 Armagh – hrabstwo w Irlandii Północnej
 Archidiecezja Armagh – archidiecezja z siedzibą arcybiskupa w Armagh
 Metropolia Armagh – jednostka administracyjna kościoła rzymskokatolickiego w Irlandii
Miejscowości w USA:
 Armagh – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
Gminy w USA:
 Armagh (ang. Armagh Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
Miejscowości w Kanadzie:
 Armagh – miasto w stanie Quebec
Miejscowości w Australii:
 Armagh – wieś w stanie Australia Południowa